Алоиз или Алоис, или Алоизий () — немецкое мужское имя.

Происходит от древневерхнемецкого «Alwis» — «весьма мудрый».

Известные носители:

 Йозеф-Алоиз Ратцингер — папа римский Бенедикт XVI
 Алоиз I — князь Лихтенштейна
 Алоиз II — князь Лихтенштейна
 Алоиз (1869—1955) — князь, сын Альфреда Лихтенштейнского и принцессы Генриетты Лихтенштейнской.
 Алоиз (род. 1968) — наследный принц (Erbprinz) Лихтенштейна, граф Ритберг.
 Алоис Альцгеймер — немецкий психиатр
 Алоис Транси (Трэнси) — персонаж аниме Kuroshitsuji II
 Алоиз Вашатко — чехословацкий лётчик-ас времён Второй мировой войны
 Алоиз Гитлер — отец Адольфа Гитлера
 Алоизий Гонзага (1568—1591) — святой Римско-Католической Церкви, монах из ордена иезуитов.
 Арнольд-Алоиз Шварценеггер — австрийско-американский актёр
 Иоганн-Алоиз Зенефельдер — изобретатель литографии
 Алоизий Корженевский — польский проповедник
 Алоизий Лилиус — автор предложений, которые легли в основу календарной реформы 1582 года.
 Алоизиу Лоршейдер — бразильский кардинал
 Алоиз Кайзер — немецкий миссионер
 Алоизий Када-Мосто — венецианский путешественник
 Ян-Алоизий Матейко — польский художник
 Алоизий Могарыч — персонаж романа «Мастер и Маргарита»
 Алоизие Степинац — архиепископ, глава Римско-католической церкви в Хорватии
 Алоиз Эстерманн — командир Папской Швейцарской Гвардии, убитый в Ватикане через несколько часов после назначения.

Фамилия 
 Алоиз, Владислав Францевич — музыкант и педагог.

Немецкие мужские имена
Имена германского происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки